Odivelas peut désigner :
au Brésil (homonymie partielle) :
São Caetano de Odivelas, municipalité située dans l'État du Pará ;
au Portugal :
trois localités (une municipalité et deux paroisses) :
Odivelas, municipalité située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
Odivelas, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité d'Odivelas ci-dessus ;
Odivelas, paroisse civile de la municipalité de Ferreira do Alentejo, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
deux rivières et un barrage :
l'Odivelas, rivière coulant dans l'Alentejo, traversant notamment les municipalités de Ferreira do Alentejo, Grândola et Alcácer do Sal ;
le barrage d'Odivelas, situé sur le cours de la rivière ci-dessus, et dont al tetenue s'étend sur les municipalités mentionnées ;
l'Odivelas, rivière coulant dans l'ancienne province d'Estrémadure, traversant le territoire des municipalités de Sintra, Loures et Odivelas, dans les actuels district et région de Lisbonne.
Odivelas, station du métro de Lisbonne sur la ligne jaune.

Homonymie de toponyme